Сухи́нина — женская форма русской фамилии .
 Сухинина, Екатерина Дмитриевна (1919—1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сухинина, Наталья Евгеньевна (род. 1948) — советская и российская журналистка, русская писательница, издатель.